Мо́скоу () — невключённая территория на севере о́круга Маскатин, штат Айова, США.

Описание 
Территория располагается вдоль Шоссе № 6. Несмотря на то, что она является «невключённой», имеет собственный почтовый индекс (первое почтовое отделение открылось 1 мая 1837 года).

Москоу (Айова) в литературе 
— Вы откуда родом? 
— Из Москвы. 
Скотопромышленника ответ нисколько не удивил. 
— Как же, как же, самому там бывать не доводилось, но слышал о вашем городе много хорошего. Говорят, там даже в июле колодцы не пересыхают. Неужто правда? 
— Совершенная п-правда, — с некоторым удивлением ответствовал Фандорин. <…> 
— Для Техаса это большая редкость. 
— П-при чём здесь Техас? 
Наступила короткая пауза. Хозяин и гость в недоумении смотрели друг на друга. Первым сообразил, что к чему, Корк. 
— А, вы, стало быть, не из , а той, что в Айове? Я совсем про неё забыл. У меня когда-то работал один топхенд, оттуда родом. Отлично управлялся с лассо. 
— Нет, сэр, я из той Москвы, которая в России. 
Про такую папаша красной жемчужины, по-видимому, не слыхал.
Б. Акунин. Сборник «Нефритовые чётки», повесть «Долина мечты»

Примечания 

Невключённые территории Айовы
География Айовы